Le maroilles,  fromage français fabriqué dans les départements du Nord et de l'Aisne ;
Maroilles, commune française située dans le département du Nord et la région Hauts-de-France.
Voir aussi:

L'abbaye de Maroilles, abbaye bénédictine fondée au .